Frauenthal – pałac
 Frauenthal Holding – europejski koncern

Zobacz też:
 Frauental